Super Puma oder Super-Puma steht für folgende Hubschrauber:

 Super Puma, siehe Aérospatiale AS 332
 Super-Puma, siehe Airbus Helicopters H225